Міжнародний фінансовий центр «Астана» () — фінансовий центр у Астані (Казахстан), який офіційно відкрився 5 липня 2018 р. 

20 травня 2015 року Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв оголосив план нації «100 конкретних кроків» щодо реалізації п’яти інституційних реформ, розроблених для забезпечення міцної національної платформи, необхідної для досягнення амбіцій країни щодо вступу до 30 найкращих розвинутих країн до 2050 р.  В рамках Плану нації, AIFC була створена з особливим правовим статусом має ґрунтуватися на ЕКСПО-2017 Міжнародна спеціалізована виставка інфраструктури. 

Конституційний закон «Про Міжнародний фінансовий центр в Астані», затверджений 7 грудня 2015 року, забезпечує правову базу для функціонування  AIFC, а також сприятливе середовище для його учасників. 

Міжнародний фінансовий центр Астани відіграє одну з головних ролей у залученні фінансових ресурсів. Він позиціонується як фінансовий центр для країн Центральної Азії, Кавказу, Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Близького Сходу, Західного Китаю, Монголії та Європи. 

Станом на 2019 рік кількість підприємств, що працюють з AIFC, зросла до 235 компаній з 26 країн. До таких компаній належать такі фінансові установи, як Китайський будівельний банк, Китайський банк розвитку та CICC (Гонконг) та Wood & Co (Чехія), найбільші інвестиційні банки. За словами голови AIFC, до кінця 2020 року, за прогнозами, кількість зросте до 500. 

Кількість компаній, що працюють з AIFC, досягла 500 у червні 2020 року. Компанії з 35 країн.  У першій половині 2020 року AIFC зареєстрував 122 нові компанії. Примітно, що 70 з них були зареєстровані під час блокування, викликаного пандемією COVID-19 .

Органи  AIFC

Управлінська рада AIFC 
Це верховна влада, до складу якої входять гучні лідери світових фінансових корпорацій, і головує в ній Президент Казахстану. Основними цілями Ради управління є визначення стратегічних напрямків розвитку AIFC та допомога у розробці сприятливих умов для формування провідного фінансового центру. Стратегія розвитку AIFC була визначена Радою управління під час її першого засідання 26 травня 2016 р.

Орган  AIFC 
Орган AIFC був створений 28 грудня 2015 року і відповідає за розробку загального стратегічного плану, просування AIFC на світових ринках, залучення потенційних учасників до AIFC.

Міжнародна біржа Астани 
Міжнародна біржа Астани (AIX) була заснована в 2017 році як частина AIFC. розвивати ринки державного капіталу та боргового капіталу в Казахстані та регіоні Центральної Азії. AIX був створений для розвитку ринків державного капіталу та боргового капіталу в Казахстані та регіоні Центральної Азії.  AIX регулюється Управлінням фінансових послуг Астани, незалежним регулятором, створеним в рамках AIFC.  Серед акціонерів AIX - AIFC, Goldman Sachs GS, Шанхайська фондова біржа та Китайський фонд Шовкового шляху. Nasdaq NDAQ стоїть за торговою платформою AIX.

Управління фінансових послуг Астани (AFSA)

Лабораторія FinTech 
Як частина розробки своєї колони FinTech, AIFC підтримує інноваційні компанії за допомогою програм прискорення, інкубації, наставництва та гнучкого регулювання, придатних як для початківців, так і для діючих фірм FinTech. Для цих цілей у травні 2017 року AFSA запровадила перший регуляторний режим пісочниці в регіоні під назвою «FinTech Lab», який дозволяє фірмам випробовувати нові продукти та послуги в безпечному середовищі без негайного підпорядкування стандартним регуляторним вимогам і дозволяє AFSA прийняти регуляторні підходи, щоб не відставати від інновацій та будувати законодавчі рамки, пристосовані до потреб ринку. Станом на серпень 2020 року, FinTech Lab отримала понад 120 запитів на тестування та підтримала 23 фірми FinTech, що пропонують послуги у галузі цифрового банкінгу, платежів, операцій з цифровими активами, краудфандингу, робо-консультації та інших.

26 фірм з 11 штатів були прийняті до лабораторії Fintech, орієнтованої на різні види фінансових послуг, таких як платежі, мобільний банкінг, цифрові активи, краудфандинг та інші рішення.  За два роки програми прискорювача AIFC Fintech Hub підтримали понад 120 стартапів.

Міжнародний арбітражний центр AIFC 
Міжнародний арбітражний центр розглядає суперечки, про які сторони домовились, що вирішуються арбітражем. Його планують запустити в 2018 році. Церемонія відкриття Міжнародного арбітражного центру AIFC (IAC) відбулася в липні 2019 року під час конференції Astana Finance Days у Нур-Султані.

Бюро AIFC з питань безперервного розвитку професіоналів 
Бюро постійного професійного розвитку AIFC відповідає за розвиток людського капіталу і планує перекваліфікувати понад 2000+ фахівців у фінансовій галузі Казахстану і, врешті-решт, створити критичну масу фахівців для екосистеми AIFC та не тільки. Крім того, Бюро відповідає за програми інвестицій та фінансової грамотності, пов'язані з основними стовпами AIFC, включаючи ісламські фінанси, Fintech, ринки капіталу, зелені фінанси, а також управління активами та багатством.

Мова 
Англійська мова є офіційною на території  AIFC.

Пріоритетні сектори

Фінанси 
Метою є те, щоб  AIFC протягом 10 років став регіональним фінансовим центром і увійшов у 20 найбільших провідних фінансових центрів Азії.

Торгівля акціями 
AIFC співпрацює з NASDAQ та Шанхайською фондовою біржею.  AIFC є акціонером Міжнародної біржі Астани (AIX), яка була створена в 2017 році. Перша торгова сесія AIX відбулася 14 листопада 2018 року, збігаючись з 25-річчям тенге, національної валюти Казахстану. Сесію відкрив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Зелена технологія 
Центр використовує відновлювану енергію. AIFC забезпечує структурну базу для просування зелених фінансів. З цією метою центр заснував Центр зелених фінансів МФЦА для розвитку та просування зеленого фінансування в Казахстані та сусідніх країнах.

Інформаційні технології 
AIFC підтримує розвиток інформаційних технологій в Казахстані. Важливою організацією, яка допомагає досягти цього, є Astana Hub. Незважаючи на те, що він незалежний від AIFC, він має спільні функції в галузі техніки.

Astana Hub - міжнародний ІТ та стартап-центр - це бізнес-інкубатор в Казахстані, який надає підтримку новим та стартовим ІТ-проектам. Центр «Астана» був відкритий 6 листопада 2018 року в столиці Казахстану президентом Казахстану Нурсултаном Назарабєвим. 

12 травня 2020 року AIFC створив Консультативну раду з питань розвитку правових технологій, до складу якої входять експерти з Великої Британії, США, Нідерландів, Казахстану, Росії, Китаю, Сінгапуру та Швейцарії.  Головною метою ради є створення енергійної та стійкої екосистеми правових технологій, яка може покращити ефективність та якість юридичних послуг та зробити їх більш доступними.

Партнерство 
AIFC підписав угоду з лондонською глобальною комунікаційною компанією OneWeb у січні 2020 року про пришвидшення широкосмугового зв'язку в Казахстані.  Партнерство було створено в рамках програми Digital Digital для сприяння оцифруванню в країні. Угода передбачала, що OneWeb залучатиме місцевих операторів зв'язку серед своїх партнерів з розподілу для забезпечення універсального, високошвидкісного, волоконно-подібного широкосмугового зв'язку в приватному та державному секторі, включаючи бізнес, школи, лікарні та державні служби.

Інші ініціативи 
AIFC створює центри компетентності у найбільших казахстанських університетах для підвищення інвестиційної грамотності та допомоги студентам у розвитку навичок у галузі фінансів, інвестицій та інших галузей. В університетах Алмати вже створено вісім платформ.

Примітки

Посилання 
 https://aifc.kz/
 http://aifc.edu.kz/
Економіка Казахстану
Фінанси Казахстану
Засновані в Казахстані 2018